

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (37630) Thomasmore, ainsi nommé en l'honneur de Thomas More, est un astéroïde de la ceinture principale.

Informatique 
 more est une commande informatique des systèmes Windows ;
 more est une commande Unix pour afficher un texte page par page.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le more est une division de l'armée lacédémonienne (l'équivalent d'un régiment) ; 
 More est une variante orthographique de Maure, employée au Moyen Âge.

Linguistique 
 Le moré est une langue du Burkina Faso, parlée par les Mossi ;
 Le moré est une langue amérindienne de Bolivie, proche de l'extinction ;
 En phonologie, la more est un son élémentaire émis lors de la phonation.

Culture et société 
 Différentes œuvres ont pour titre  ou  : voir ces pages d'homonymie.

Cinéma 
 More est un film de Barbet Schroeder, sorti en 1969.

Monuments et musées 

 le musée MORE (acronyme de MOdern REalisme, est un musée d'art moderne situé à Gorssel (Pays-Bas).

Musique 
 More est une chanson de Riz Ortolani, Nino Oliviero et Norman Newell ;
 More est un album de rock progressif du groupe britannique Pink Floyd, et aussi la bande originale du film More.

Outillage et habillement 
 Le more est l’écorce interne de l'Hibiscus tiliaceus, avec laquelle on fabrique des cordes, des nattes, des costumes de danse et des sandales ;
 En Polynésie française, la jupe du costume de danse tahitienne () est souvent nommée simplement .

Anthroponyme

Patronyme 

 Benny Moré (1919-1963), un chanteur et compositeur cubain ; 
 Carey More (née en 1962), une actrice anglaise de cinéma et de télévision, sœur jumelle de l'actrice Camilla More ;
 Cyril Moré (né en 1972), un escrimeur handisport ;
 David More (né en 1954), un illustrateur botanique ; 
 Hannah More (1745-1833), une femme de lettres britannique ; 
 Henri Le More (né en 1941), un sociologue et éditeur ;
 Henry More (1614-1687), un philosophe anglais de l'école des Platoniciens de Cambridge ;
 Kate More (née en 1978), une actrice pornographique néerlandaise ;
 Kenneth More (1914-1982), un acteur britannique ;
 Laura More (née en 1986), une actrice espagnole de cinéma et de télévision ;
 Morgane Moré (née en 1984), une actrice française ;
 Robert More (1581-1626), politicien anglais ;
 Thomas More (1478-1535), un penseur humaniste anglais du  ;
 William More Gabb (1839-1878), un paléontologue américain spécialiste des invertébrés.

Surnom 
 Benoît le More (1526-1589) est un saint catholique italien ;

Homonymie de titre
Patronyme anglais